Lührmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lührmann (* 1983), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Dieter Lührmann (1939–2013), deutscher evangelischer Theologe
 Edmund Lührmann (1845–1909), Gründer der Edmund-Lührmann-Stiftung in Essen
 Ernst Lührmann (1891–1976), deutscher Jurist und Landrat
 Reinhard Lührmann (* 1949), deutscher Biochemiker
 Rolf Lührmann (* 1951), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Luhrmann
 Lürman
 Lürmann